Ravensburger Tor steht für folgende Stadttore im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg:

 Ravensburger Tor (Bad Waldsee), abgerissen
 Frauentor (Wangen im Allgäu)